Водные петроглифы,  — распространённый на американском юго-западе тип петроглифов. Чаще всего водные петроглифы встречаются на юге штата Юта, на севере штата Аризона и на востоке штата Невада. Предполагается, что петроглифы принадлежат древним пуэбло. Хотя местные фермеры и ранчеры наверняка и ранее замечали эти знаки, впервые их задокументировали Роберт Форд и Диксон Спендлав из г. Фридония в штате Аризона. По состоянию на конец 2007 года около 270 примеров таких знаков было обнаружено в ходе подробного исследования, проведённого :en:GIS.

Описание 
Размер водных петроглифов обычно составляет 120 на 60 см, а глубина канавки составляет 1—2,5 см.

Символы обычно состоят из окружности или эллипса, рассечённого надвое прямой линией. Линия обычно выходит за пределы окружности/эллипса с одной из сторон на расстояние, примерно равное диаметру окружности. Иногда эта выступающая линия даже загибается за угол выступа на скале. На петроглифе обычно имеется одиночное углубление-«точка», в пределах окружности или непосредственно рядом с ней.

Местоположение 
Водные петроглифы обычно расположены на горизонтальных или открытых для погоды поверхностях скал. Такое местоположение является необычным, поскольку большинство петроглифов различных культур мира, напротив, располагаются на вертикальных стенах скал или в других местах, где они защищены от погодного воздействия.

Разновидности 
Положение углубления-«точки» по отношению к изображению бывает различным — снаружи, внутри окружности, справа или слева от линии, рассекающей окружность надвое. Внутри круга могут располагаться дополнительные дуги или полудуги, образующие форму месяца или двойного эллипса.

Теории 
Археологи-любители Роберт Форд и Диксон Спендлав () утверждают, что символы использовались для обозначения источников воды в пустынных землях юго-запада США.

Другие теории рассматривают петроглифы как астрономические маркеры (солнцестояний?), алтари для жертв или даже знаки испанских путешественников (экспедиция Домингеса — Эскаланте).

Примечания

Ссылки 
 Waterglyphs  website.
 Wilderness Utah — Water Trails of the Anasazi .
 Vestiges: Monthly newsletter of URARA, the Utah Rock Art Research Association, 2004. Vol 24, No. 11.
 In Situ: Newsletter of the Nevada Archaeological Association, 2006. Vol 10, No. 2.

Петроглифы Северной Америки
Искусство индейцев
Мифология индейцев
Археология в Неваде
Археология в Аризоне
Археология в США
Археология в Юте